Az év magyar öttusázója címet 1964 óta ítéli oda a Magyar Öttusa Szövetség. A nőket 1985 óta díjazzák. A díjat legtöbb alkalommal Balogh Gábor (7) valamint Vörös Zsuzsanna (9) nyerte el.

Díjazottak

Jegyzetek

Források
 Antal Zoltán–Sass Tibor: A magyar sport kézikönyve. Az év sportolói (1958–1981), 861. o., Sport Kiadó, Budapest, 1983. 
A magyar sport évkönyve (1974-1993)
Magyar sportévkönyv (1994-2010)

Magyar öttusa
Díjazott magyar sportolók